А́нджей Фе́рдинанд Па́лаш (; 22 июля 1960, Забже, Польская Народная Республика) или Андреас Паллаш () — польский футболист, полузащитник и тренер. Выступал за сборную Польши. Бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года и участник чемпионата мира 1986 года. В настоящее время возглавляет клуб Крайслиги А «Хакенбройх».

Карьера

Клубная 
Завершал карьеру в клубе «Байер» из Дормагена, выступавшем в Ландеслиге Нидеррейн (6-й дивизион). В 1993 году получил тренерскую лицензию категории B, в 1997 году — категории A.

В сборной 
До дебюта в основной сборной Польши Анджей Палаш выступал за молодёжную сборную Польши (до 20 лет), в составе которой, в 1979 году принимал участие в чемпионате мира среди молодёжных команд. Он сыграл на турнире в шести матчах, в которых забил пять голов, и занял четвёртое место.

В главной сборной Польши Анджей Палаш дебютировал 17 февраля 1980 года в товарищеском матче со сборной Марокко, завершившимся поражением поляков со счётом 0:1. В 1982 году Палаш принял участие в чемпионате мира, он сыграл только в двух матчах своей сборной. На том чемпионате поляки завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Франции со счётом 3:2, но Палаш не принимал участие в этом матче. В 1986 году Палаш принял участие в своём втором чемпионате мира. Поляки вышли из группы, но выбыли на стадии 1/8 финала, а сам Палаш не провёл на поле ни одной минуты. Причём последнее выступление за сборную Палаш провёл за полгода до чемпионата мира, 8 декабря 1985 года, в товарищеском матче со сборной Туниса, завершившемся поражением Польши со счётом 0:1. Всего же за сборную Анджей Палаш сыграл 34 матча, в которых забил 7 голов.

Достижения 
 Сборная Польши
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1982

 «Гурник» (Забже)
 Чемпион Польши (3): 1985, 1986, 1987
 Чемпион второго дивизиона чемпионата Польши: 1979
 Финалист Кубка Польши: 1986
 Обладатель Кубка польской лиги: 1978
 Итого: 5 трофеев

 «Бурсаспор»
 Финалист Кубка Турции: 1992

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 34 матча / 7 голов; 10 побед, 8 ничьих, 16 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Статистика выступлений в чемпионате Германии на сайте fussballdaten.de
 
 Профиль игрока на tff.org.tr
 
 Сайт футбольной школы Анджея Палаша
 Życia i piłki uchyło nas podwórko

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Гурник» Забже
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Бурсаспор»
Футбольные тренеры Польши
Футбольные тренеры Германии